O Centro Cultural Suassuna (Barra da Tijuca) é um centro de dramaturgia , dança, shows, filmes, palestras e eventos culturais em geral localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Inaugurado em 2002, o Centro Cultural conta com um palco de teatro com capacidade de 280 lugares, um auditório com capacidade para 260 lugares, e uma galeria com 80m2.

Barra da Tijuca
Centros culturais do Rio de Janeiro (cidade)
Atrações turísticas do Rio de Janeiro (cidade)